Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 746 dans le monde.

 Route régionale 746 en Finlande 
 Route nationale 746 en France